Steinlacken ist ein Ortsname in Österreich:

 Steinlacken (Gemeinde Neustift), Ortschaft der Gemeinde Neustift im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich 
 Steinlacken (Gemeinde St. Valentin), Siedlungsplatz in der Katastralgemeinde Endholz der Stadtgemeinde St. Valentin im Bezirk Amstetten, Niederösterreich